DC Extended Universe är en mediafranchise och ett gemensamt fiktivt universum av superhjältefilmer som produceras av Warner Bros. Pictures, baserade på seriefigurer som medverkar i DC Comics serietidningar.

Då franchisen består av flera filmer som är baserad på en mängd olika seriehjältar från DC Comics, finns det således flera skådespelare i huvudrollerna. Henry Cavill spelar rollen som Kal-El / Clark Kent / Stålmannen i filmerna Man of Steel (2013) och Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), medan Ben Affleck och Gal Gadot kommer att spela Bruce Wayne / Batman respektive Diana Prince / Wonder Woman i Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Alla tre kommer att reprisera sina roller i Justice League (2017) och Justice League Part Two (2019). Ray Fisher och Jason Momoa kommer att spela Victor Stone / Cyborg respektive Arthur Curry / Aquaman i sina egna fristående filmer, Cyborg (2020) och Aquaman (2018), efter att ha först medverkat i Batman v Superman: Dawn of Justice, medan Ezra Miller kommer att spela Barry Allen / The Flash i The Flash (2018).

Följande lista är sorterad efter film och rollfigurens namn.

Skådespelare och rollfigurer 
 En grå zon innebär att skådespelaren inte deltog eller att skådespelaren ej är bekräftad.
 Ett  indikerar att skådespelaren bara lånat ut sin röst till rollfigur.
 Ett  indikerar att skådespelaren hade en cameo i filmen.

Referenser

Externa länkar 
Fullständig rollista för Man of Steel på IMDb
Fullständig rollista för Batman v Superman: Dawn of Justice på IMDb
Fullständig rollista för Suicide Squad på IMDb

Listor över skådespelare efter filmserie
 Skådespelare